Банасе́вич — фамилия. Известные носители:

 Банасевич, Александр Максимович (1911—1997) — инженер-технолог, конструктор вооружений.
 Банасевич, Максим Валерьевич (род. 1995) — украинский футболист, полузащитник